Веселовский сельсовет и Весёловский сельсовет (сельский совет) — административно-территориальные единицы и/или муниципальные образования:

Белоруссия 
 Веселовский сельсовет — Минская область, Борисовский район.

Россия 
 Веселовский сельсовет — Липецкая область, Долгоруковский район.
 Веселовский сельсовет — Курская область, Глушковский район.
 Веселовский сельсовет — Новосибирская область, Краснозерский район.
 Веселовский сельсовет — Оренбургская область, Ясненский район.

Украина 

Весёловский (Веселовский) сельский совет (укр. Веселівська сільська рада) — название административно-территориальных единиц на Украине (упразднены в 2020 году):

 Весёловский сельский совет (Сакский район)
 Весёловский сельский совет (Судакский горсовет)
 Весёловский сельский совет (Балаклейский район)
 Веселовский сельский совет (Харьковский район)
 Весёловский сельский совет (Сумская область) 
 Весёловский сельский совет (Криворожский район)

См. также 
 Веселовское сельское поселение